Джан Фадри Кадерас (; 13 июля 1830, Модена — 25 ноября 1891, Самедан) — швейцарский писатель.

Учился коммерции в Италии, занимался страховым делом. До 1857 г. сочинял стихи по-итальянски, затем перешёл на энгадинскую разновидность ретороманского языка. Выпустил книги «Стихи» (; 1865), «Новые стихи» (; 1879), «Альпийские цветы» (; 1883), «Улыбки и слёзы» (; 1887). Писал также романы, рассказы, комедии. Переводил на ретороманский язык поэзию Шиллера, Гёте, Гейне, Мюссе, Лонгфелло и др. Редактировал журнал «Прогресс» (, 1872—1873) и газету «Энгадинские страницы» (, 1880—1891).

Ссылки 

 Caderas, Gian Fadri // Historischen Lexikon der Schweiz 

Писатели Швейцарии
Романшские писатели
Поэты Швейцарии
Романшские поэты
Переводчики поэзии на романшский язык
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 13 июля
Родившиеся в 1830 году
Умершие 25 ноября
Умершие в 1891 году